Henry Somerset kan syfta på:

*Henry Somerset, 2:e earl av Worcester (omkring 1496–1559), engelsk peer
Henry Somerset, 1:e markis av Worcester (före 1590–1646), engelsk peer
Henry Somerset, 1:e hertig av Beaufort (1629–1699/1700), engelsk peer
Henry Somerset, 2:e hertig av Beaufort (1684–1714), brittisk peer
Henry Somerset, 3:e hertig av Beaufort (1707–1745), brittisk peer
Henry Somerset, 5:e hertig av Beaufort (1744–1803), brittisk peer
Henry Somerset, 6:e hertig av Beaufort (1766–1835), brittisk peer
Henry Somerset, 7:e hertig av Beaufort (1792–1853),  brittisk peer
Henry Somerset, 8:e hertig av Beaufort (1824–1899),  brittisk peer
Henry Somerset, 9:e hertig av Beaufort (1847–1924),  brittisk peer
Henry Somerset, 10:e hertig av Beaufort (1900–1984),  brittisk peer
Henry Somerset, markis av Worcester (född 1952), arvinge till 11:e hertigen av Beaufort